Beiguo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beiguo (socken i Kina, lat 35,03, long 113,33), Henan, 
 Beiguo (socken i Kina, lat 36,09, long 114,70), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar